Марихуана се може односити на:

 Конопља (канабис)
 Канабис (лек)